Волковинская — фамилия:

 Волковинская, Зинаида Владимировна — украинский живописец и график.
 Волковинская, Прасковья Григорьевна — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Волковинцы